Buchholzia är ett släkte av ringmaskar. Buchholzia ingår i familjen småringmaskar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Småringmaskar
Buchholzia